Ens – wieś i gmina we Francji
 Ens – wieś w Holandii
 ENS – École normale supérieure,  francuska szkoła wyższa, jedna z tzw. wielkich szkół (Grandes écoles).
 ENS, Enteric nervous system – jelitowy układ nerwowy

Zobacz też:
 Enns

Przypisy